

Sciences et techniques

Biologie 
 Capivara est le principal nom vernaculaire portugais du Grand cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris), le plus grand rongeur actuel.
 Capivara est le nom vernaculaire (portugais) d', une liane du Nordeste brésilien.

Toponyme

Nom de localité 
  est une commune du département de San Cristóbal (province de Santa Fe), en Argentine.
  est un village du município de Frei Miguelinho (Pernambouc, Brésil).

Hydronyme 
 Le  est une rivière coulant dans l'État de São Paulo, au Brésil.
 Le  est une rivière coulant dans l'État de Sergipe, au Brésil.
 Le rio Capivaras est une rivière coulant dans l'État de Santa Catarina, au Brésil.